Сэр Чарлз Вильерс Станфорд (; ,  — , ) — ирландский композитор, один из инициаторов «музыкального возрождения» в Великобритании.

Жизнь и творчество 

Ч. В. Станфорд родился в обеспеченной семье дублинского адвоката. Родители его отличались музыкальными способностями — отец пел, мать была пианисткой-любительницей, поэтому талант мальчика был вовремя замечен и развит. Уже в детстве Ч. Станфорд учился игре на фортепиано и органе у лучших преподавателей Дублина.

С 1862 года будущий композитор изучает музыкальные дисциплины в Лондоне, у Эрнста Пауэра и Артура О’Лири. В 1870 он поступает в Куинз-колледж Кембриджского университета, в 1874—1876 продолжает обучение в Гамбурге и в Берлине. С 1883 года Ч. Станфорд преподаёт музыкальную композицию в лондонском Королевском музыкальном колледже, с 1887 и до своей кончины в 1924 году он — профессор музыки в Кембриджском университете.
 
Как и Хьюберт Пэрри и Эдуард Элгар, Ч. Станфорд внёс большой вклад в обновление британской музыки в конце XIX века. Композитор проявил себя также как строгий преподаватель и ментор в университете, темпераментно добивавшийся от своих учеников идеального выполнения законов композиции, что неоднократно приводило к конфликтным ситуациям — как с руководством университета, так и с некоторыми из студентов.

За годы своего композиторского творчества Ч. В. Станфорд создал 7 опер, 7 симфоний, 6 Ирландских рапсодий для оркестра, 3 фортепианных и 2 скрипичных концерта, концерт для виолончели, концерт для кларнета, ряд произведений камерной музыки, сочинения для скрипки, фортепиано и для органа (в том числе "Шесть ирландских фантазий" для скрипки и фортепиано, "Ирландские танцы" для фортепиано), написал ораторию, мессу и другую духовную музыку, а также многочисленные песни. Занимался также изданием ирландской народной музыки. Музыка Ч. В. Станфорда весьма тесно смыкается с произведениями Иоганнеса Брамса, как и Антона Брукнера. В своих произведениях композитор активно использовал мотивы ирландской народной песенной классики.

Похоронен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Сочинения

Оперы 
 The Veiled Prophet (1881, Ганновер)
 «Савонарола» (Savonarola, 1884, Гамбург)
 The Canterbury Pilgrims (1884, Друри-Лейн)
 Shamus O’Brien (1896, Опера-Комик)
 «Много шума из ничего» (Much Ado About Nothing, 1901, Ковент-Гарден)
 The Critic (1916, Шефтсбери-театр Лондон)
 The Travelling Companion, опера в 4-х актах (1925, театр Дэвида Льюиса Ливерпуль)

Симфонии 
 № 1 B-Dur (1876/1877)
 № 2 d-Moll, «Элегическая»
 № 3 f-Moll, op. 28 «Ирландская» (1887)
 № 4 F-Dur, op. 31 (1889)
 № 5 D-Dur, op. 56 «L’Allegro ed il Penseroso» (1894)
 № 6 Es-Dur, op. 78 «в память о заслугах великого мастера: Джорджа Фредерика Уаттса» (1905)
 № 7 d-Moll, op. 124 (1912)

Концерты 
 Концерт для скрипки с оркестром D-Dur, op. 74 (1899)
 Концерт для виолончели с оркестром d-Moll (1879—1880)
 Сюита для скрипки с оркестром, op. 32 (1888)
 Концерт для фортепиано с оркестром Nr. 1 G-Dur, op. 59 (1894)
 Концерт для фортепиано с оркестром Nr. 2 c-Moll, op. 126 (1911—1915)
 Концерт для фортепиано с оркестром Nr. 3 Es-Dur, op. 171 (неоконченный, оркестрован Джеффри Бушем) (1919)
 Концертные вариации на английскую тему («Down among the Dead Men») — для фортепиано с оркестром, op. 71 (1898)
 Концерт для кларнета с оркестром a-Moll, op. 80 (1902/1903)
 Концертная пьеса для органа с оркестром, op. 181 (1921)

Рапсодии 
 Ирландская рапсодия № 1 d-Moll, op. 78 «посвящается Гансу Рихтеру»
 Ирландская рапсодия № 2 f-Moll, op. 84 «Траурная песнь сына Оссиана»
 Ирландская рапсодия № 3 для виолончели с оркестром, op. 137 (1913)
 Ирландская рапсодия № 4 a-Moll, op. 141 (1913)
 Ирландская рапсодия № 5 (1917)
 Ирландская рапсодия № 6 для скрипки с оркестром, op. 191 (1922)

Хоровые и вокальные произведения 
 Magnificat and Nunc, op. 10 Nr. 1
 Jubilate and Te Deum, op. 10 Nr. 2
 Magnificat and Nunc dimittis A-Dur, op. 12
 The Revenge: A Ballad of the Fleet, op. 24 (1886) — für Chor und Orchester
 The Music to the Oedipus Rex of Sophocles, op. 29
 Magnificat and Nunc dimittis F-Dur, op. 36
 And I Saw Another Angel, op. 37 Nr. 1
 If Thou Shalt Confess, op. 37 Nr. 2
 Три латинских гимна, op. 38
 Justorum Animae
 Coelos ascendit hodie
 Beati quorum via
 Requiem, op. 63 (1897) для 2 сопрано, меццо-сопрано, тенора, баса-баритона, большого хора и оркестра
 Te Deum G-Dur, op. 81
 Magnificat and Nunc Dimittis G-Dur, op. 81
 Songs of the Sea, op. 91 для баритона, хора и оркестра
 Stabat Mater, op. 96
 Autumn Leaves, op. 106 Nr. 1
 Fair Phyllis, op. 106 Nr. 4
 6 библейских песен и гимнов, op. 113
 Te Deum C-Dur, op. 115
 Magnificat und Nunc dimittis C-Dur, op. 115
 Songs of the Fleet, op. 117 (1910) — для баритона, хора и оркестра
 Cushendall, op. 118
 8 Partsongs, op. 119
 Widerspin, op. 127 Nr. 7
 Eternal Father, op. 135 Nr. 2
 Grandeur, op. 140 Nr. 1
 For lo, I raise up, op. 145
 Magnificat und Nunc dimittis Es-Dur (1873)
 Pater Noster (1874)
 The Lord is my Shepherd (1886)
 The Blue Bird
 Шесть библейских песен для голоса и фортепиано
 12 песен Гейне, Book 1&2, для голоса и фортепиано

Камерная музыка 
 Фортепианный квартет № 1, op. 15
 Фортепианный квинтет d-moll, op. 25
 Соната для виолончели № 2, op. 39
 Струнный квартет № 3, op. 64
 Струнный квинтет № 1, op. 85
 Шесть коротких прелюдий и постлюдий, op. 105
 Соната для кларнета и фортепиано, op. 129
 Шесть характеристических пьес для фортепиано, op. 132
 Пять каприсов для фортепиано, op. 136
 Night Thoughts, sechs kurze Stücke für Klavier, op. 148
 Three Sketches, op. 155 Book 1&2
 Ballata, op. 160 Nr. 1
 Ballabile, op. 160 Nr. 2
 Соната для виолончели № 1
 Фантазия для духового квинтета a-Moll
 Фортепианное трио № 1
 Струнный квартет № 1
 Струнный квартет № 2
 Шесть ирландских танцев для скрипки и фортепиано
 Six Sketches for Piano: Primary Grade
 Six Sketches for Piano: Elementary Grade

Органные произведения 
 Шесть прелюдий для органа, op. 88
 Orgelsonate Nr. 1 F-Dur, op. 149
 Orgelsonate Nr. 2 «Eroica», op. 151
 Orgelsonate Nr. 3 «Britannica», op. 152
 Orgelsonate Nr. 4 «Celtica», op. 153
 Orgelsonate Nr. 5 «Quasi una Fantasia», op. 159
 Orgelsonate Nr. 6
 Идиллии № 1-5

Ссылки 
 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Куинз-колледжа (Кембридж)
Преподаватели Королевского колледжа музыки
Профессора Кембриджского университета
Профессор музыки (Кембриджский университет)
Оперные композиторы Ирландии
Похороненные в Вестминстерском аббатстве
Авторы реквиемов